Barany peut désigner en Pologne :
 Barany, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Barany, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Barany, village du powiat de Pajęczno, dans la voïvodie de Łódź
 Barany, village du powiat de Lipno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie